Малая Якшанга — топоним в России:

 Малая Якшанга — бывший посёлок в Поназыревском районе Костромской области.
 Малая Якшанга — река в Костромской области, приток Большой Якшанги.

См. также 

 Большая Якшанга
 Восточная Якшанга